Комалтепек има више значења:

 Комалтепек, Комал (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Комалтепек (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Комалтепек (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику